

Кармалейка — село, Ардатовський район, Нижньогородська область
 Кармалейка — село, Бариський район, Ульяновська область
 Кармалейка — село, Вадінський район, Пензенська область